Boon steht für:

 Boon, Neuling, etwa bei Online-Spielen, siehe Neuling #Noob/Boon
 boon, Mobile-Payment-App von Wirecard, siehe Wirecard #Mobiles Bezahlen
 Boon (Brauerei), belgische Bierbrauerei
 BOON, österreichische Metal-Band
 Boon (Fernsehserie), britische Fernsehserie

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boon (Michigan) im Wexford County
 Boon (Mississippi) im Winston County
 Boon (Pennsylvania) im Delaware County
 Boon (Texas) im Blanco County
 Boon Place im Cibola County, New Mexico
 Boon Terrace im Washington County, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Boon Brick Store in Salem, Oregon, ID-Nr. 75001590
 Boon House in Carthage, Missouri, ID-Nr. 82005340
 Boon Island Light Station in York, Maine, ID-Nr. 88000153
 John D. Boon House in Salem, Oregon, ID-Nr. 75001591

Boon ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Sanderus van der Boon Mesch,  (1762–1828), niederländischer Mediziner
 Anson Boon (* 2000), britischer Film- und Theaterschauspieler
 Antonius Henricus van der Boon Mesch (1804–1874), niederländischer Chemiker und Agrarwissenschaftler
 D. Boon (Dennes Dale Boon; 1958–1985), US-amerikanischer Punkrocker
 Dany Boon (* 1966), französischer Komiker und Regisseur
 Dickie Boon (1878–1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Ed Boon (* 1964), US-amerikanischer Videospielprogrammierer
 Hanneke Boon (* 1954), niederländisch-britische Bootsdesignerin, Weltumseglerin und Südsee-Expeditionsleiterin
 Hendrik Carel van der Boon Mesch (1795–1831), niederländischer Mediziner und Naturwissenschaftler
 Jill Boon (* 1987), belgische Hockeyspielerin
 John D. Boon (1817–1864), US-amerikanischer Händler und Politiker (Demokratische Partei)
 Louis Paul Boon (1912–1979), flämischer Schriftsteller und Journalist
 Marcus Boon (* 1963), britischer Anglist
 Natacza Boon (* 1976), britische Schauspielerin
 Peter Boon (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Ratliff Boon (1781–1844), US-amerikanischer Politiker
 Thierry Boon (* 1944), belgischer Immunologe
 Tom Boon (* 1990), belgischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 Boon Township
 Bohn
 Boone